Troels Marstrand er navnet på flere personer:

 Troels Marstrand (bagermester) (1815-1889) – dansk bagermester, brygger (Marstrands Bryggerier) og politiker (fulde navn: Troels Caspar Daniel Marstrand)
 Troels Marstrand (fabrikant) (1854-1929) – dansk fabrikant, medgrundlægger af Glud & Marstrand